Moški svetovni rekord v teku na 10000 m. Prvi uradno priznani rekord je leta 1911 postavil Jean Bouin s časom 30:58,8, aktualni rekord pa je 7. oktobra 2020 postavil Joshua Cheptegei s časom 26:11,00. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 38 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

10000 m